Kronwall est le patronyme de :
 Niklas Kronwall (né en 1981), joueur professionnel de hockey sur glace suédois
 Staffan Kronwall (né en 1982), joueur professionnel de hockey sur glace suédois